Кръстьо Петков може да се отнася за:
 Кръстьо Петков (1874 – 1956), български общественик и революционер
 Кръстьо Петков (р. 1943), български профсъюзен деец, политик и учен (проф., социолог)